

Geografia

Holandia 
 Laag – wieś

Somalia 
 Laag – miejscowość

Osoby 
 Heinrich Laag – niemiecki archeolog
 Hermann Laag – niemiecki piłkarz

Zobacz też 
 Laach
 Laak